Dolna Banya kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Dolna Banja, kommun, Oblast Sofija, 
 Dolna Banja, ort, Oblast Sofija, Obsjtina Dolna Banja, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar